

Прізвище 
Козма () — угорське прізвище:

 Домінік Козма (* 1991) — угорський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2008, 2012, 2016 років.
 Іштван Козма (1939 — 1970) — угорський борець.
 Ласло Козма (1902 — 1983) — угорський інженер.
 Міклош Козма (1884 — 1941) — угорський політик, міністр оборони і внутрішніх справ, один із засновників Угорської асоціації національної оборони.
 Міхай Козма (1949) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Піт Козма (1988) — американський бейсболіст.
 Юліус Козма (1929 — 2009) — чехословацький та словацький шахіст.

Ім'я 
Козма — чоловіче ім'я, відповідник українського імені Кузьма:
 Козма Душі (1955) — албанський співак.

Топоніми 

 Козма — село у повіті Муреш в Румунії.
 Козма-Презвітер — село в Тирговиштській області Болгарії.
 Санті-Козма-е-Дам'яно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Латина.
 Козма (комуна) — комуна у повіті Муреш в Румунії.

Див. також 
 Козьма
 Косма

Угорські прізвища